Оне́-су-Кресі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 28 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 233 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 579,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оне-су-Кресі на сайті французького Національного інституту географії
 Оне-су-Кресі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оне-су-Кресі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар